Pepsi Cola steht für:

 Pepsi, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk der PepsiCo, Inc.
 Pepsi Cola (Radsportteam, 1965–1968)
 Pepsi Cola (Radsportteam 1969)
 Pepsi Cola–Alba Cucine, Radsportteam (1987–1989)